Río Ardales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Ardales (vattendrag i Spanien, Province of Córdoba), Andalusien, 
 Río Ardales (vattendrag i Spanien, Provincia de Málaga), Andalusien, 

Robotskapade Spanienförgreningar